Ciucu ist der Familienname folgender Personen:

 George Ciucu (1927–1990), rumänischer Politiker (PCR) und Diplomat, Mathematiker und Hochschullehrer
 Ion Ciucu (1927–2002), rumänischer Politiker (PCR) und Diplomat